É uma centopéia salomanense com a força do veneno de uma vespa-marinha. Seu veneno sai de um membro dianteiro.

Scolopendrida subspinipes